Николай Петерсон:
 Петерсон, Николай Леонидович (1866—1920) — помощник по гражданской части Наместника на Кавказе, сенатор.
 Петерсон, Николай Павлович (1844—1919) — публицист, педагог, издатель трудов философа Н. Ф. Федорова, отец М. Н. Петерсона.